Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2016/2017 – 20. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. Sponsorem tytularnym był producent sprzętu sportowego SALMING, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa SALMING Ekstraliga mężczyzn. W sezonie zasadniczym rozegrane zostało 12 kolejek spotkań, po których przeprowadzono fazę Play-off.

W sezonie 2016/2017 wprowadzony został nowy system rozgrywek, w którym sezon zasadniczy był podzielony na 4 grupy regionalne. Do Ekstraligi automatycznie awansowały drużyny z I ligi oraz pozostałe, które zgłosiły chęć przystąpienia do gry w najwyższej lidze. W rozgrywkach wzięło udział 15 drużyn, cztery z nich w Ekstralidze zadebiutowały po raz pierwszy. Tytułu mistrzowskiego broniła drużyna KS Górale Nowy Targ, który nie obroniła, przegrywając w finale po dogrywce z MUKS Zielonka 4-5.

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2015/2016 
Po zakończeniu sezonu 2015/2016 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna KS Górale Nowy Targ. Do rozgrywek według nowych zasad przystąpi 15 drużyn. W Ekstralidzie zadebiutują po raz pierwszy drużyny TLU Toruń, UKS Wiatru Ludźmierz, UKS Prus Żary i Wilki TransGaz Travel ESanok.

Sezon zasadniczy

Grupa A 
Ostatnia aktualizacja tabel 22.08.2016

Grupa B

Grupa C

Grupa D

TOP 10 punktacji kanadyjskiej

Faza Play-off

Mecz o miejsce III

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn

Ekstraliga polska w unihokeju kobiet 2016/2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych mężczyzn w Polsce
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie
2016 w unihokeju
2017 w unihokeju